Грюнбах:

 Грюнбах — река в Германии.
 Грюнбах — коммуна в Австрии.
 Грюнбах — коммуна в Германии.